Posavina kan syfta på:
 Posavina – en region och floddal i Kroatien, Bosnien och Hercegovina samt Serbien
 Posavina kanton – ett län i Bosnien-Hercegovina
 Brod-Posavinas län – ett län i Kroatien